Россе () — фамилия французского происхождения. Известные носители:
 Россе, Елена Романовна (1904—1991) — советский хореограф и педагог танца.
 Россе, Марк (род. 1970) — швейцарский теннисист.
 Россе, Франсуа де (ок.1570 — ок.1619) — французский писатель.

См. также 
 Россет